Джим Кур'є був чемпіоном попереднього року і цього року успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Петра Корду з рахунком 7–5, 6–2, 6–1.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1992 О Френч Open Men's Singles draw 

1992 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу